El colibrí apagado o colibrí sombrío (Aphantochroa cirrochloris, Eupetomena cirrochloris, syn. Campylopterus cirrochloris) es una especie de ave de la familia Trochilidae, la única del genus Aphantochroa.

Hábitat y distribución 
Su hábitat natural es el bosque húmedo y los bosques primarios muy degradados tropicales y subtropicales. En endémica de Brasil. Aunque su población no ha sido cuantificada, se la considera bastante común.

Referencias

Enlaces externos 

Trochilidae
Aves de América del Sur
Aves endémicas de Brasil
Taxones descritos por Louis Jean Pierre Vieillot
Animales descritos en 1818
Géneros monotípicos de aves